Hans Mayer (1879–1955) – austriacki ekonomista
 Hans Ferdinand Mayer (1895–1980) – niemiecki matematyk i fizyk
 Hans Mayer (1907–2001) – niemiecki literaturoznawca, krytyk literacki, prawnik, działacz społeczny, pisarz, pochodzenia żydowskiego
 Hans Mayer, znany jako Jean Améry (1912–1978) – belgijski pisarz pochodzenia austriackiego
 Hans Mayer (ur. 1945) – niemiecki piłkarz

 Zobacz też
 Hans-Peter Mayer (ur. 1944) – niemiecki polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Hans Meyer